Die Heineken Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Januar 2010 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Sydney das Medibank International Sydney gespielt, das genau wie die Heineken Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Titelverteidiger im Einzel war Juan Martín del Potro, der aufgrund einer Verletzung nicht am Turnier teilnahm. Sieger wurde John Isner, welcher sich im Finale gegen Arnaud Clément mit 6:3, 5:7, 7:62 durchsetzte und somit seinen Premierensieg auf der ATP World Tour feiern konnte. Im Doppel waren Martin Damm und Robert Lindstedt die Titelverteidiger, sie traten jedoch in diesem Jahr mit jeweils anderen Partnern an und schieden bereits in der ersten Runde aus. Es siegten Marcus Daniell und Horia Tecău, welche ihren zweiten gemeinsam ATP-Titel feiern konnten.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 28 Spielern, jenes des Doppelbewerbs aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 355.500 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 407.250 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. Januar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 49 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Auckland